Суада Капић (Сарајево, 15. фебруар 1952) је југословенскa и босанскохерцеговачка глумица, редитељка и сценаристкиња.

Глумица 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Деветнаест дјевојака и један морнар || Даница
|-
| 1971. || Овчар || Славонска снаша
|-
| 1975. || Одборници (ТВ серија) || /
|-
| 1976. || Тако дозваше тајну (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Одликаши (ТВ серија) || Весна
|-
| 1977. || Сви моји пријатељи (ТВ филм) || /
|}

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1986. || Пат позиција (ТВ филм) || /
|-
| 1988. || Клопка || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Цајтнот (ТВ филм) || /
|}

Сценариста 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1988. || Клопка || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1952.
Босанскохерцеговачке глумице
Босанскохерцеговачки редитељи
Босанскохерцеговачки сценаристи
Југословенски глумци
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Сарајлије